Hervilly bezeichnet die französische Gemeinde Hervilly in der Region Hauts-de-France.

Zudem handelt es sich um den Familiennamen folgender Personen aus dem französischen Adelsgeschlecht der Gemeinde:
 Claude-Joseph d’Hervilly, Hauptmann der französischen Kaiserlichen Garde
 Ernest d’Hervilly (1839–1911), französischer Journalist
 Louis Charles d’Hervilly (1756–1795), französischer Royalist und Konterrevolutionär
 Augustin-César d’Hervilly de Devise (1708–1742), französischer Prälat
 Marfa Dhervilly (1876–1963), französische Schauspielerin
 Mélanie d’Hervilly (1800–1878), französische Malerin und spätere Homöopathin